Segunda División 2022/2023 är den 92:a upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll. Säsongen startade den 12 augusti 2022 och är planerad att avslutas i juni 2023.

Förlopp
 Burgos satte ett spanskt ligarekord under lördagen den 8 oktober 2022 i en 3–0-seger över serieledaren Alavés, Burgos målvakt Jose Antonio Caro, överträffade ex-Barcelona-målvakten Claudio Bravos spanska rekord på 755 minuter utan att släppa in ett mål i början av en säsong. Den 16 oktober 2022 kom dock det första insläppta målet hemma mot Mirandés, i den 4:e tilläggsminuten av andra halvlek, exkluderat tilläggstid, gick Burgos 990 minuter utan att släppa in ett mål. Räknar man in de två sista matcherna under föregående säsong är Burgos upp i hissnande 1 170 minuter i rad utan insläppt mål i ligaspel.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 La Liga 2022/2023

Källor
Laliga.es

Referenser

2022/2023
2022 i Spanien
2022 i Andorra
2023 i Spanien
2023 i Andorra
Fotbollssäsongen 2022/2023